Jameson (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Jameson Irish Whiskey, een Ierse whiskey

Personen 
 Anna Brownell Jameson (1794-1860), Brits schrijfster
 Betty Jameson (1919-2009), Amerikaans golfer
 Derek Jameson (1929-2012), Brits journalist
 Fredric Jameson (1934), Amerikaans literatuurcriticus en politiek theoreticus
 George Jamesone (ca. 1587–1644), Schots portretschilder
 Jenna Jameson (1974), Amerikaans pornoactrice en ondernemer
 John Jameson, personage uit de Marvel-strips
 J. Franklin Jameson (1859–1937), Amerikaans historicus en schrijver
 J. Jonah Jameson, personage uit de Spider-Man strips van Marvel Comics
 Leander Starr Jameson (1853-1917), Brits koloniaal politicus
 Louise Jameson (1951), Brits actrice
 Malcolm Jameson (1891–1945), Amerikaans schrijver
 Robert Jameson (1774-1854), Schots natuurvorser en mineraloog
 Storm Jameson (1891-1986), Brits journaliste en schrijfster